Hubert Hurkacz era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Il'ja Ivaška ha sconfitto Mikael Ymer con il punteggio di 6-0, 6-2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
 David Goffin (ritirato)
 Daniel Evans (terzo turno)
 Márton Fucsovics (terzo turno)
 Aleksandr Bublik (secondo turno)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Nikoloz Basilašvili (ritirato)
 John Millman (ritirato)

 Jan-Lennard Struff (terzo turno)
 Federico Delbonis (secondo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Benoît Paire (terzo turno)
 Frances Tiafoe (quarti di finale)
 Richard Gasquet (quarti di finale)
 Carlos Alcaraz (semifinale)
 Dominik Koepfer (terzo turno)

Wildcard 

  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
  David Goffin (ritirato)

  Dan Evans (terzo turno) 
  Andy Murray (secondo turno)

Qualificati 

  Alexei Popyrin (secondo turno)
  Denis Kudla (primo turno)

  Wu Tung-lin (primo turno)
  Lucas Pouille (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 
 

Winston-Salem Open 2021